Vils han henvise til flere steder:
 Vils (Naab), er en flod i Oberpfalz i det østlige Bayern i Tyskland
 Vils ved Donau, er en flod i Oberbayern i det sydøstlige Bayern.
 Vils (Lech) er en 30 km lang biflod til Lech, der løber i Alperne i Østrig og Tyskland.

 Vils (Tyrol), en by i delstaten Tyrol i Østrig.
 Vils (Mors), en landsby i Vejerslev Sogn (Morsø Kommune).